Яник — фамилия:

 Яник, Бритт (род. 1980) — канадская горнолыжница. Сестра горнолыжника Майкла Яника.
 Яник, Майкл (род. 1982) — канадский горнолыжник. Брат известной горнолыжницы Бритт Яник.
 Яник, Матеуш (род. 1995) — польский биатлонист.
 Яник, Павол (род. 1956) — словацкий поэт и драматург.